Атлаутла () — муниципалитет в Мексике, штат Мехико, с административным центром в городе Атлаутла-де-Виктория. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила 27 663 человека.

Общие сведения 
Название Atlautla с языка науатль можно перевести как место, где много каньонов.

Площадь муниципалитета равна 162 км², что составляет 0,72 % от площади штата. Он граничит с другими муниципалитетами штата Мехико: на севере с Амекамекой, на юге с Экацинго, на западе с Осумбой, а на востоке с другим штатом Мексики — Пуэбла.

Учреждение и состав 
Муниципалитет был образован 9 октября 1874 года, в его состав входят 24 населённых пункта, самые крупные из которых:

Экономическая деятельность 
Работоспособное население занято по секторам экономики в следующих пропорциях: сельское хозяйство и скотоводство — 40,7 %, обрабатывающая промышленность, производство и строительство — 18,6 %, сфера услуг и туризма — 39,3 %.

Инфраструктура 
По статистическим данным 2010 года, инфраструктура развита следующим образом:
 электрификация: 98,8 %;
 водоснабжение: 96,4 %;
 водоотведение: 86,5 %.

Туризм 

Места, привлекающие туристов:
 церковь San Miguel Arcángel, построенная в XVI веке;
 пирамида доиспанского периода в Тепекокулько;
 дом Порфирио Диаса в Попо-Парке;
 Попокатепетль — гора, привлекающая альпинистов.

Примечания

См. также 
 Муниципалитеты Мехико

Муниципалитеты Мехико